Emil Holm er navnet på flere personer:

 Emil Holm (godsejer) (1819-1917) – dansk etatsråd, farmaceut, godsejer og politiker
 Emil Holm (maler) (1823-1863) – dansk maler
 Emil Holm (forsøgsleder) (1863-1957) – dansk ingeniør og forsøgsleder, søn af førstnævnte
 Emil Holm (sanger) (1867-1950) – dansk sanger og Statsradiofoniens første chef
 Emil Wilhjelm Holm (1909-1963) – dansk købmand
 Emil Holm (fodboldspiller) (2000-) – svensk fodboldspiller